Аккала — многозначный термин.

Населённые пункты

Казахстан 
 Аккала — село в Индерском районе Атырауской области.
 Аккала (до 2017 г. — Белое) — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Аккала (бывшее Новостройка) — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Аккала — село в Сайрамском районе Туркестанской области.
 Аккала — село в подчинении городской администрации Арыса Туркестанской области.

Россия 
 Аккала — прежнее название посёлка Красная Долина Выборгского района Ленинградской области.

Язык 
 Аккала — другое название бабинского саамского языка.